Sint-Pieterscollege (Jette)
Sint-Pieterscollege (Leuven)
Sint-Pieterscollege (Ukkel)
Sint-Pieterscollege Sint-Jozefshandelsschool, de oude naam van Sint-Jozef Sint-Pieter, een secundaire school in Blankenberge